Джон Холлоуэй (, р. 1947 года, Дублин, Ирландия) — юрист, марксистски-ориентированный социолог и философ, близкий к автономизму. Автор ряда книг (включая «Изменить мир, не беря власть») и статей.

Степень PhD по политологии получил в Эдинбургском университете.

С 1991 года проживает в Мексике.
Его называют теоретиком САНО.
Ныне является профессором Института социальных и гуманитарных наук в Autonomous University of Puebla.

Доктора философии по политологии
САНО
Марксисты
Теоретики марксизма
Коммунисты Ирландии
Коммунисты Мексики
Социологи Мексики
Социологи по алфавиту